Моара-Ноуе () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Селчоара.
 Моара-Ноуе () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Берчень.